

Математика 
 Половина этого числа — 8
 Сумма цифр этого числа (1+6)  — 7
 Произведение цифр этого числа — 6
 Квадрат числа 4
 4-я степень числа 2
 Квадрат числа 16 — 256
 Куб числа 16 — 4096
 216 = 65 536
 9-е составное число 
 9-е чётное число 
 16 = 24 = 42 (единственное натуральное число вида xy = yx, где x и y — не равные друг другу натуральные числа)
 16 является суперсовершенным числом — числом n, таким, что σ(σ(n))=2n.
 16 является наименьшим числом, которое можно более чем одним способом представить в виде суммы двух различных простых.
 Одиозное число
 Слегка недостаточное число
 Недостаточное число

Химия 

 Атомный номер серы

История 
 16 год до н. э., 16 год, 1916 год, 2016 год; XVI век до н. э., XVI век
 Максимальное количество союзных республик, одновременно входивших в состав СССР (1940—1956)

В других областях 

 ASCII-код управляющего символа DLE ()
 16 — Код субъекта Российской Федерации Республики Татарстан
 Один пуд равен 16,380496 кг (16-килограммовая гиря традиционно называется пудовой)
 Каждый игрок в шахматы изначально имеет 16 фигур.
 Шестнадцать варварских государств — результат распада Северного Китая в IV–V веках.
 Шестнадцать округов — земли недалеко от Пекина, бывшие важным фактором политической борьбы Китая в X веке.
 Шестнадцать поз — частично утраченная знаменитая эротическая книга эпохи Ренессанса (начало XVI века).
 Кружок шестнадцати — оппозиционная группа аристократической молодёжи Санкт-Петербурга 1838—40 годов.
 «Шестнадцать тонн» — песня, спетая Мерлом Трэвисом (Merle Travis) в 1947 году.
 «Шестнадцать тонн» — московский музыкальный клуб, названный в честь песни Мерла Трэвиса
 16-миллиметровая киноплёнка — киноплёнка шириной 16 мм позволяет уменьшить размеры кинокамеры.
 Шестнадцать свечей — фильм Джона Хьюза, признанный эталоном жанра молодёжного кино (1984).

См. также 
 Шестнадцатеричная система счисления

Примечания 

Полнократные числа